Dimitri  peut faire référence à :
 Dimitri  Vladimirski (~1254-1294), prince de Novgorod, de Pereyaslav et grand-prince de Vladimir.
 Dimitri  Qadi (1861-1925), évêque de l’église grecque-catholique melkite.